San Fabián puede hacer referencia a:
 San Fabián (ca. 200-250),  papa;
 San Fabián, localidad de la Argentina;
 San Fabián, comuna de Chile;
 San Fabián de Conuco, fuerte chileno del siglo XVII;
 San Fabián de Alico, localidad de Chile; o
  San Fabián de Pangasinán municipio de Filipinas.